Пелагея (Пелаги́я) — женское имя, происходящее от эпиклесы Афродиты  («морская»)  (от ). Является «близнецом» других имён, произошедших от эпиклес Афродиты — Маргарита и Марина.

Именины 
 Православные именины (даты даны по григорианскому календарю): 12 февраля, 5 апреля, 17 мая, 26 июня, 30 июня, 20 октября, 21 октября, 3 ноября.

Известные носители 
 Пелагия, мученица, память 23 марта
 Пелагия — мученица, дева

 Пелагия Антиохийская, Елеонская, Палестинская — преподобная
 Пелагия Дивеевская — Христа ради юродивая
 Пелагея Михайловна — русская царевна, дочь Михаила Фёдоровича.
 Пелагея Рязанская (1890—1966) — блаженная
 Пелагия Тарсийская — мученица, дева

 Пелагия (Балакирева) — новомученица
 Пелагия (Жидко) — преподобномученица, инокиня
 Пелагия (Тестова) — преподобномученица.

 Пелагея — российская фолк-рок-певица, основательница и солистка группы «Пелагея».
 Пелагия — главная героиня серии романов Бориса Акунина «Приключения Пелагии».

Прочее 
 «Пелагея» — дебютный альбом российской певицы Пелагеи.
 (1190) Пелагея — астероид из группы главного пояса, открытый в Симеизской обсерватории советским астрономом Григорием Неуйминым.

Примечания

См. также 
 Целестина
Русские женские имена
Страницы значений:Тёзки
Имена от эпиклес